Alexandre Deschaumes ( -), photographe français
 , actrice française
 Sophie Deschaumes, actrice française